Frederik von Arenstorff henviser til:

 Friedrich von Arenstorff (1626–1689) – tysk officer i svensk og dansk tjeneste
 Frederik von Arenstorff (1777-1844) – dansk kammerherre og godsejer